

Wetenschap en technologie 
 Nano (SI-prefix)
 Nanodeeltje
 Nanotechnologie
 Nano (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift
 Nano (software), een teksteditor van GNU
 iPod nano

Transport 
 Tata Nano, een Indiase auto

Personen 
 Alexander Mesa Travieso (1995), Spaans voetballer
 Fernando Macedo da Silva Rodilla (1982), Spaans voetballer
 Mariano González Maroto (1984), Spaans voetballer
 Lourdes Flores, Peruviaans politica en rechter
 Fatos Nano, voormalig eerste minister van Albanië